Syngamidae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Syngamidae i ordningen Strongylida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Strongylida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Syngamidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Syngamidae